Тютицы — название нескольких населённых пунктов:

 Тютицы — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Тютицы — деревня в Новгородском районе Новгородской области.